«Вое́нные и́гры 2» ( — американский видеофильм 2008 года.

Сюжет 

Теглайн: «Ты готов к игре?»

Хакер Уилл Фармер начинает онлайн-игру, симулирующую атаку террористов, с правительственным супер-компьютером Рипли. Но хакер не знает, что эта игра — это часть программы по выявлению потенциальных террористов…

В списке доступных игр на компьютере Рипли можно увидеть игру «Глобальная термоядерная война», в которую играл персонаж Мэттью Бродерика в фильме «Военные игры».

В ролях 
 Мэтт Лантер — Уилл Фармер
 Аманда Уолш — Энни Д’Матео
 Чак Шамата — Билл Картер
 Максим Рой — Тина Раш
 Николас Райт — Деннис Николас
 Клаудиа Ферри — агент Болтон
 Колм Фиори — Кеннет Хассерт/Джошуа
 Гэри Рейник — доктор Стивен Фалкен
 Сюзан Гловер — Гейл Фармер
 Тревор Хейс — агент Аарон Скотт
 Клаудиа Блэк — голос Рипли
 Дэнни Бланко
 Люсинда Дэвис

Ссылки 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Фильмы-сиквелы
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы MGM
Фильмы США 2008 года
Фильмы Стюарта Гилларда
Фильмы на английском языке
Фильмы об искусственном интеллекте
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях